Симовић (Гајица: Simović) је српско презиме у Црној Гори, Србији и Босни и Херцеговини. То је патроним и значи син Сима.

Познати људи 
 Александар Симовић (1976– ), један од оптужених да је учествовао у убиству Зорана Ђинђића
 Бојана Симовић (1978– ), српски политичар
 Душан Симовић (1882–1962), српски војсковођа и армијски генерал Војске Краљевине Југославије
 Зоран Симовић (1954– ), бивши југословенски фудбалски голман
 Зорица Симовић (1954– ), српски драматург и сценариста
 Љубомир Симовић (1935– ), драмски писац, песник, романсијер и преводилац
 Милан Симовић (1909–1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Милан Симовић (1917–1988), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије
 Милош Симовић (1979– ), један од завереника у атентату на Зорана Ђинђића
 Миодраг Симовић (1952– ), српски правник
 Раде Симовић (1957– ), српски драматург и театролог

Види још 
 ФК Милан Симовић Пале

Референце 

Српска презимена
Црногорска презимена